Les championnats de Serbie de cyclo-cross sont des compétitions annuelles de cyclo-cross auxquelles participent les coureurs de cyclo-cross serbes. La première édition s'est tenue en 2009. Au total, quatre championnats sont organisés : juniors (17-18 ans), moins de 23 ans et élites pour les hommes et un championnat féminin.

Palmarès masculin

Élites

Moins de 23 ans 
 2011 : Aleksa Marić
 2013 : Miloš Borisavljević

Juniors 
 2009 : Jovan Zekavica
 2010 : Miloš Stojanović
 2011 : Đorđe Stevanović
 2012 : Miloš Borisavljević
 2013 : Aleksandar Mitic

Palmarès féminin

Sources 
 Palmarès masculin sur cyclebase.nl
 Palmarès féminin sur cyclebase.nl

Cyclo-cross
Serbie